Pancernik włochaty (Dasypus pilosus) – gatunek ssaka, szczerbaka z rodziny pancernikowców (Dasypodidae). Odróżnia się gęstym owłosieniem. Zamieszkuje wschodnie stoki peruwiańskich Andów. Słabo poznany.

Budowa  
McDonough i Loughry podają następujące wymiary: długość ciała (bez ogona) 320–440 mm, długość ogona 240–310 mm, długość ucha około 50 mm, długość tylnej stopy 62–70 mm; masa ciała 1–1,5 kg. Castro i inni wspominają 3 osobniki o masach ciała 1,40, 1,85 i 2,30 kg. Czyni to pancernika włochatego większym od nizinnego czy siedmiopaskowego, lecz mniejszym od dziewięciopaskowego czy większego.

Czaszka jest smukła, pysk długi, wąski – najdłuższy i najwęższy u dzisiejszych pancernikowców. W porównaniu z innymi pancernikami czaszka jest węższa, a puszka mózgowa mniejsza. Głowę pokrywa pancerz, wąski a długi, raczej romboidalny, z przodu zakończony luźno, od tyłu ostro zakończony. Występuje V-kształtna bruzda potyliczna oraz delikatny grzebień strzałkowy, obserwowany u większości zbadanych osobników. Kości czołowe mają zatoki czołowe i długie wyrostki łączące się z długimi kośćmi nosowymi. Żuchwa ma prostą gałąź poziomą i niski wyrostek. W środku paszczy niewielkie zęby długości 1 mm i szerokości 0,7 mm, prawie cylindryczne, zajmujące tylko niewielką część szczęki czy żuchwy. Zęby w typie trzonowców (molariform), kołkowate, występują w liczbie 7–8 na górze i 7–9 na dole. Uszy są duże, stożkowate, a pokrywa je skóra o kamienistej fakturze. Oczy przypominają niewielkie szczeliny.

Ciało pancernika włochatego, jak i innych pancernikowców, pokrywa pancerz. Karapaks okrywający tułów ma 3 części. Pancerz ramienny jest krótszy od miednicznego, zawiera 30 otworów, miedniczny zaś 35. Między leżącą na przodzie płytą ramienną a tylną płytą miedniczną występuje od 9 do 11 przesuwalnych pierścieni Jest to dużo, jako że pancernik dziewięciopaskowy ma ich od 7 do 11, a pancernik siedmiopaskowy zwykle tylko 7. Paski pancernika włochatego mają też większą ruchomość. Osteodermy nie mają bruzd, mają natomiast liczne otwory. Łuski rogowe są grube, nieregularnego kształtu, te okrążające płytki ruchomych pasów są trójkątne bądź okrągłe.

Pancernik włochaty wyróżnia się spośród innych przedstawicieli swego rodzaju gęstym owłosieniem porastającym pancerz, obecnym także na policzkach i proksymalnych odcinkach kończyn, jak i na brzusznej stronie ciała, aczkolwiek na brzuchu nie tak gęstym. Włosy są barwy czerwonawobrązowej do czerwonawoszarej, jak piszą McDonough i Loughry, bądź żółtej do jasnobrązowej wedle Castro i innych. Owłosienia nie ma na dystalnych częściach kończyn ani na ogonie. Na brzuchu w przedłużeniu pierścieni widnieją brązowawe poprzeczne linie, mogą one zawierać płaskie osteodermy.

Syncacrum tworzy 7 kręgów, być może w jego rozwoju uczestniczy jeszcze ósmy, uwsteczniony, o czym świadczy budowa wyrostków poprzecznych. Grzebień biodrowy jest skrzywiony i zagięty do boku.

Kość udowa jest smukła. Kość piszczelowa i kość strzałkowa nie łączą się dystalnie. Kończyny przednie kończą się czterema palcami, tylne zaś pięcioma.

Systematyka 
Gatunek po raz pierwszy naukowo opisał w 1856 roku austriacki przyrodnik Leopold Fitzinger, nadając mu nazwę Cryptophractus pilosus. Jako miejsce typowe odłowu holotypu wskazał Peru, ograniczone do gór Peru przez Mondolfiego w 1979 roku. Holotyp to okaz NMW 222. W 1862 roku gatunek opisano ponownie jako Praopus hirsutus, czego dokonał Hermann Burmeister. Gatunek uważany był za najsłabiej poznany ze swego rodzaju, przez wiek po odkryciu zdobyto jedynie 6 okazów, a kolejne badania opisywały pojedyncze osobniki.

D. pilosus został pierwotnie opisany jako gatunek z rodzaju Cryptophractus, który to rodzaj został później użyty jako monotypowy podrodzaj. Niektórzy systematycy opowiadają się za przywróceniem rodzaju Cryptophractus w oparciu o kryteria morfologiczne, ale molekularne dane genetyczne wykazują, że D. pilosus jest dobrze zagnieżdżony w rodzaju Dasypus, co być może wskazuje na szybką dywergencję ewolucyjną po stosunkowo niedawnym podziale, który odbył się około 2–8 milionów lat temu w obrębie linii Dasypus. Autorzy Illustrated Checklist of the Mammals of the World uznają ten takson za gatunek monotypowy.

Kladogram z pracy Castro et al. z 2015, bazującej na morfologii i proponującej ponowne przeniesienie pancernika włochatego do odrębnego rodzaju:

Kladogram z pracy Feijó et al. z 2019 roku, bazujący na badaniach mtDNA. Podgatunki pancernika większego uznano za osobne gatunki, a pancernik dziewięciopaskowy nie jest monofiletyczny. Pancernik włochaty jest w nim dobrze zagnieżdżony w rodzaju Dasypus (uproszczono):

Etymologia 
 Dasypus:  dasupous „włochato-nogi”, od δασυς dasus „włochaty, kudłaty”; πους pous, ποδος podos „stopa”.
 pilosus:  „włochaty, kudłaty”, od pilus „włosy”.

Tryb życia 
Nie istnieją informacje dotyczące trybu życia tego gatunku. Nie wiadomo nic o organizacji społecznej, przemieszczaniu się ani areałach zajmowanych przez zwierzęta.

Rozród pancernika włochatego nie został dobrze poznany. Wiedza bazuje w zasadzie na pojedynczej ciężarnej samicy zdeponowanej w muzeum, noszącej w układzie rozrodczym 4 zarodki. Pozostaje to jednak w zgodzie z danymi na temat rozmnażania się innych pancernikowatych, w tym znacznie lepiej poznanego pancernika dziewięciopaskowego. Występować więc może zjawisko opóźnionej implantacji i charakterystyczne dla rodziny zjawisko poliembrionii: z jednej zygoty powstaje na skutek podziałów kilka zarodków, często 4, jak u pancernika dziewięciopaskowego czy nizinnego. W efekcie wszystkie młode z jednego miotu są identyczne. W ten sposób nie rozmnaża się żaden inny kręgowiec.

Rozmieszczenie geograficzne 
Pancernik włochaty występuje na wschodnich zboczach peruwiańskich Andów od Amazonas do Junín. Badanie modelowania siedlisk wykazało, że odpowiednie obszary występowania są również dostępne w Cajamarca. Tereny te leżą między 500–2000 a 3500 m nad poziomem morza.

Ekologia 
Siedliskiem pancernika włochatego są wschodnie stoki Andów, porośnięte lasami subparamo czy też yunga, gęstymi, wiecznie zielonymi bądź tracącymi liście, tereny wilgotne, chmurne, cieniste, leżące wysoko, między 500–2000–2600 a 3400–3500 m nad poziomem morza. Czynnikami ograniczającymi jego występowanie mogą być temperatura i opady. Zamieszkuje na obszarach o średnich temperaturach 8,9–16,7 °C i rocznych opadach 623–1253 mm. Prawdopodobnie lepiej od swych krewnych adaptuje się do niskich bądź wysokich temperatur, zwłaszcza na dużych wysokościach w górach. Większość okazów napotkano blisko zbiorników wodnych.

Gatunek nie wyróżnia się spośród swych pobratymców dietą. Wedle McDonougha i Loughry jest niewyspecjalizowanym owadożercą. Castro i inni zauważają cechy myrmekofagów, jak choćby wydłużony pysk, przyznają jednak, że nie ma obserwacji potwierdzających to przypuszczenie.

Pasożytują na nim kleszcze Ixodes.

Zagrożenia i ochrona 
IUCN uznaje pancernika włochatego za gatunek niedostatecznie rozpoznany (DD, Data Deficient). Ostatnio uwzględniony został przez IUCN w 2013 roku. Wcześniej traktowany był jako gatunek narażony na wyginięcie. Status taki otrzymywał w latach 2010, 2008, 2006, 1996.

Nigdy nie przeprowadzono badań terenowych poświęconych temu gatunkowi. Całkowita liczebność ani trend populacyjny nie są znane. IUCN wspomina, że wiedza o nim pochodzi z pięciu miejsc, McDonough i Loughry wspominają o 25 okazach.

Informacji o zagrożeniach również brakuje. Może mu zagrażać wylesianie. Prawdopodobnie bywa obiektem polowań ludzkich, jako że wszystkie pancernikowate uznaje się za jadalne. Zamieszkuje przynajmniej jeden obszar chroniony, Park Narodowy Rio Abiseo.

Przypisy 
 
 
  
  
 

 
 
 

 

Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1856 roku
Pancernikowate
Ssaki Ameryki Południowej